Seymour Island kan syfta på följande:

Seymourön, ö i Antarktis
Seymour Island, Nunavut, ö i Kanada